Fiesta (spanisch für „Fest, Feier“) steht für:
 spanisches Volksfest
 Ford Fiesta, ein Automodell
 Fiesta (Roman), einen Roman von Ernest Hemingway
 Fiesta (Film, 1941), US-amerikanischer Spielfilm von LeRoy Prinz
 Fiesta (1947; dt. Mexikanische Nächte), US-amerikanischer Spielfilm
 Fiesta (Film) (1995), französischer Spielfilm
 Fiesta Key, eine Insel der Florida Keys
 Fiesta (Apfel), eine Apfelsorte
 Fiesta (Rebsorte), eine Rebsorte
 Fiesta, zwischenzeitlicher Name der SeaFrance Cézanne, zur Kanalfähre umgebauter französischer RoRo-Frachter
 Fiesta, zwischenzeitlicher Name der Wawel (Schiff), Polen-Schweden-Fähre